Grupp C i Europamästerskapet i fotboll för damer 2017 spelades mellan den 18 och 26 juli 2017. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen (Österrike och Frankrike) avancerade till slutspelet.

Tabell

Matcher

Österrike mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=AUT-SUI
|nr       = 5
|bild     = AUT-SUI (women) 2017-07-18.svg
|datum    = 18 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Nina Burger 
|mål2     = 
|arena    = De Adelaarshorst
|spelplats= Deventer
|publik   = 4781
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Sarah Puntigam
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Island 

{{Resultat med trupp|id=FRA-ISL
|nr       = 6
|bild     =FRA-ISL (women) 2017-07-18.svg  
|datum    = 18 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Eugénie Le Sommer 
|mål2     = 
|arena    = Koning Willem II Stadion
|spelplats= Tilburg
|publik   = 4894
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Island mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=ISL-SUI
|nr       = 13
|bild     = ISL-SUI (women) 2017-07-22.svg  
|datum    = 22 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Fanndís Friðriksdóttir 
|mål2     =  Lara Dickenmann Ramona Bachmann
|arena    = De Vijverberg
|spelplats= Doetinchem
|publik   = 5647
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Österrike 

{{Resultat med trupp|id=FRA-AUT
|nr       = 14
|bild     = FRA-AUT (women) 2017-07-22.svg 
|datum    = 22 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Amandine Henry 
|mål2     =  Lisa Makas
|arena    = Stadion Galgenwaard
|spelplats= Utrecht
|publik   = 4387
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Schweiz mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=SUI-FRA
|nr       = 22
 |bild     = SUI-FRA (women) 2017-07-26.svg 
|datum    = 26 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Ana-Maria Crnogorčević 
|mål2     =  Camille Abily
|arena    = Rat Verlegh Stadion
|spelplats= Breda
|publik   = 3347
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Island mot Österrike

{{Resultat med trupp|id=ISL-AUT
|nr       = 21
|bild     = ISL-AUT (women) 2017-07-26.svg 
|datum    = 26 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Sarah Zadrazil Nina Burger Stefanie Enzinger
|arena    = Sparta Stadion Het Kasteel
|spelplats= Rotterdam
|publik   = 4893
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp A
Sport i Breda
Sport i Deventer
Sport i Doetinchem
Sport i Rotterdam
Sport i Tilburg
Sport i Utrecht